Lanterna är ljus som lyser på far­tyg eller flyg­plan.

 Lanterna (luftfart) – ljus för att i mörker och nedsatt sikt synliggöra luftfarkosten
 Lanterna (sjöfart) – navigationsljus för att i mörker och nedsatt sikt synliggöra en farkosts typ, färdriktning och storleksklass
 Lykta – särskilt historiskt, ofta om större lykta eller lykta med anordning för att fästas vid fordon eller byggnad

Se även 
 Lanternin
 Lykta

Noter 

bat-smg:Liktarna
bg:Фенер
it:Lanterna
ja:灯籠
lt:Žibintas
zh:灯笼
zh-yue:燈籠